El nombre de Alfonso de Valencia puede designar a los siguientes individuos:

 Alfonso de Valencia (m. 1316), señor de Valencia de Campos y nieto de Alfonso X de Castilla.
 Alfonso de Valencia y Bracamonte (m. después de 1487), mariscal de Castilla y tataranieto del anterior.